

Architettura 
 Allianz Riviera – stadio situato nella città francese di Nizza
 Riviera – hotel e casinò situato nella città statunitense di Las Vegas

Geografia 
 Riviera – tratto di costa e le terre che su essa si affacciano

Italia 
 Riviera d'Adda – ex comune ora diviso tra Medolago e Solza, comuni nella provincia di Bergamo (Lombardia)

Stati Uniti d'America 
 Riviera Beach – comune nella contea di Palm Beach (Florida)
 Riviera Beach – località nella contea di Anne Arundel (Maryland)

Svizzera 
 Distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut – distretto (Canton Vaud)
 Distretto di Riviera – distretto (Canton Ticino)
 Riviera – comune nel distretto di Riviera (Canton Ticino)
 Valle Riviera – valle delle Alpi Lepontine nel distretto di Riviera (Canton Ticino)

Musica 
 Riviera – casa discografica francese
 Riviera Life – brano della cantante olandese Caro Emerald (2011)

Persone 
 Domenico Riviera (1671-1752) – cardinale e letterato italiano
 Francesco Riviera (1909-...) – calciatore italiano
 Armando Riviera (1937) – politico italiano

Sport 
 Riviera – ostacolo della corsa dei 3000 metri siepi 
 Riviera Rugby 2010 ASD – club italiano di rugby a 15 con sede a Mira
 Riviera Saints – squadra svizzera di football americano con sede a Vevey
 Riviera Vado Basket – squadra italiana di pallacanestro con sede a Vado Ligure
 Trophy Riviera o Poreč Trophy – corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge a Parenzo, in Croazia

Televisione 
 Nick Riviera – personaggio del cartone animato statunitense I Simpson
 Riviera – serie televisiva britannica (2017)

Trasporti 
 Buick Riviera – automobile prodotta dall'azienda statunitense Buick
 Riviera – nave da crociera appartenente alla compagnia statunitense Oceania Cruises
 Riviera Express – relazione ferroviaria tra Amburgo/Amsterdam/Berlino e Nizza
 Riviera Trasporti – azienda italiana di trasporto pubblico con sede a Imperia

Altro 
 1426 Riviera – in astronomia, asteroide della fascia principale
 Baliaggio di Riviera – in storia, dipendenza della Vecchia Confederazione svizzera (1495-1798)
 Riviera – in araldica, figura indicante un fiume che scorre sotto un ponte